(1918–1995), acteur et costumier britannique
  (né en 1970), barreur (aviron) néo-zélandais